Michael Clifford (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder
 Michael Gordon Clifford, een Australisch zanger van de band 5 Seconds of Summer